Шляпник (ж. р. — шляпница; chapelier) — ремесленник, мастер по изготовлению шляп.
 Шляпник — шляпный футляр.

 В искусстве
 Шляпник (или Болванщик) — персонаж из «Приключений Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла.

См. также 
 Ле Шапелье